Sun Yue – chińska curlerka
 Sun Yue – chiński koszykarz
 Sun Yue – chińska siatkarka
 Sun Yue – chińska wokalistka